Круг — термін, що має кілька значень.
 Круг — геометрична фігура, обмежена колом
 Круг — застаріла назва ділянки поля.
 Круг — предмет, що має округлу, овальну або кільцеподібну форму.
 Гончарний круг — пристрій для ручного формування виробів з глини.
 Шліфувальний круг — елемент шліфувального верстата.
 Рятувальний круг — рятувальний засіб, що запобігає утопленню людини у воді.
 Круг — одиниця обліку готової продукції в деяких народних ремеслах і заняттях.
 Круг воску — шматок воску циліндричної форми вагою в кілька кілограмів.
 Круг коліс — комплект коліс для воза.
 Круг прядива — певна кількість прядива (2—3 пуди), намотаного на дерев'яний обруч.
 Круг — застаріла назва кожної з поперечних стінок кузова воза.
 Круг — один з боків колиски.
 Круг — заготовка дна дерев'яної посудини.
 Круг — дерев'яний столик біля гуцульської печі, на який викладається приготована кулеша.
 Козачий круг (козацьке коло) — загальна військова рада козаків.
 «Круг» — жіночий волейбольний клуб з м. Черкаси.

Прізвище 

 Арнольд Круг (1848—1904) — німецький піаніст і композитор
 Круг Карл Адольфович (1873—1952) — російський електротехнік
 Круг Михайло Володимирович (справжнє прізвище Воробйов; 1962—2002) — російський співак
 Торі Круг ( 1991) — американський хокеїст, захисник

 Круг Ірина Вікторівна ( 1976) — російська естрадна співачка, виконавиця російського шансону, багаторазова володарка премії «Шансон року», друга дружина і вдова Михайла Круга.

Див. також 
 Кругляк
 Коло (значення)
 Кружало (значення)

Примітки